Damernas parallell vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2021 arrangerades den 16 februari 2021 i Cortina d'Ampezzo i Italien. Det var första gången som en individuell parallelltävling för damer stod på VM-programmet. Tävlingen var den sjunde under mästerskapet, den fjärde för damer. 52 utövare från 23 nationer deltog.

I parallelltävlingen kvalificerade sig 16 deltagare till ett slutspel med start i åttondelsfinal. Åkarna ställdes där en mot en i två heat per slutspelsomgång. Vinnaren i det första heatet fick starta det andra åket med ett försprång på den tidsmarginal som skiljde till motståndaren i det första heatet, dock max 0,50 sekunder. Vinnaren av det andra heatet, och därmed den som gick vidare till nästa slutspelsomgång, blev alltså den som passerade mållinjen först, och inte nödvändigtvis den som hade den bästa individuella åktiden i heatet eller den bästa sammanslagna tiden i de två heaten.

Världsmästare blev Katharina Liensberger från Österrike och Marta Bassino från Italien, som möttes i finalen och fick exakt samma tid i mål. Båda blev därför tilldelade guldet. Initialt såg Bassino ut att stå som ensam segrare på grund av en regel som säger att åkaren med den bästa individuella tiden i det andra heatet vinner om de båda åkarnas tid i mål är densamma, vilket Bassino hade. Denna regel gällde dock inte i finalheaten. Guldet var både Liensbergers och Bassinos första individuella VM-medalj. Bronsmedaljör blev Tessa Worley från Frankrike som slog Paula Moltzan från USA i heatet om tredjeplatsen, och som därmed tog sin sjätte VM-medalj i karriären.

Resultat

Översikt 
{{#invoke:RoundN|N16
|widescore=yes|bold_winner=high
|3rdplace=yes
| RD1=Åttondelsfinaler
| RD2=Kvartsfinaler
| RD3=Semifinaler
| RD4=Final
| Consol=Tredje pris

||   Wendy Holdener| 23,16 | Nina O'Brien|+0,19
|| Stephanie Brunner|+0,14| Paula Moltzan| 23,39
||| 23,49 | Estelle Alphand| +0,09
|| Katharina Liensberger| 23,09 | Alex Tilley| +0,77
|| Tina Robnik| 23,11 | Piera Hudson| +0,62
|| Coralie Frasse Sombet| +0,56 | Tessa Worley| 22,57
|| Andrea Filser| +0,43 | Federica Brignone| 23,13
|| Meta Hrovat| +0,81 | Marta Bassino| 23,60

||   Wendy Holdener| +0,36 | Paula Moltzan| 23,31
||| +0,45 | Katharina Liensberger| 23,60
|| Tina Robnik| +0,26 | Tessa Worley| 23,45
|| Federica Brignone| +0,12 | Marta Bassino| 23,54

|| Paula Moltzan| +1,47 || 22,93
|| Tessa Worley| +0,00 | Marta Bassino| 23,57

||

Final 
Anmärkning: Både Liensberger och Bassino tilldelades guldet då de slutade på samma tid i det andra heatet i finalen.

Bronsfinal

Semifinaler 
Anmärkning: Bassino gick vidare från den andra semifinalen eftersom hon hade bäst individuell tid i det andra heatet.

Kvartsfinaler

Åttondelsfinaler

Kval 
De 8 bäst placerade åkarna i den blåa respektive den röda banan, totalt 16 åkare, kvalificerade sig till åttondelsfinal.

Referenser 

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2021